Казиев () — азербайджанская и дагестанская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Казиев, Адиль Юсуф оглы (1906—1972) — азербайджанский советский искусствовед и живописец.
 Казиев, Арал Казиевич — народный комиссар лесной промышленности КазССР июль 1938 г. — июнь 1940 г.
 Казиев, Едильбай Наурзбаевич (род. 1968) — советский и российский тренер по боксу, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
 Казиев, Заур Мауладинович (род. 1983) — российский футболист.
 Казиев, Мамед Эмин Адиль оглы — азербайджанский советский историк, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.
 Казиев, Мелитон Харитонович (род. 1948) — советский и юго-осетинский поэт, писатель, переводчик, драматург, литературовед и общественный деятель.
 Казиев, Салех Мустафа оглы — азербайджанский советский археолог.
 Казиев, Шапи Магомедович (1956—2020) — аварский писатель, драматург, сценарист, поэт и историк.

